Chortyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Chortiza) heißen:

 Chortyzja, Insel im Flussverlauf des Dnepr in der Ukraine im Stadtgebiet von Saporischschja
 Kolonie Chortitza der Mennoniten auf dem Gebiet der heutigen Ukraine um die Insel Chortyzja herum 
 Chortyzja (Saporischschja), Dorf in der Ukraine, Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja 
 Chortyzja (Warwa), Dorf in der Ukraine, Oblast Tschernihiw, Rajon Warwa
 Nyschnja Chortyzja, Dorf in der Ukraine, Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Rajon Chortyzja, Stadtrajon der ukrainischen Stadt Saporischschja

Siehe auch:
 Insel Chortitza